Oldřiš kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Oldřiš (ort i Tjeckien, lat 49,78, long 16,01), Pardubice, 
 Oldřiš (ort i Tjeckien, lat 49,73, long 16,19), Pardubice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar